Ви́ктор Чистяко́в:
 Чистяков, Виктор Валентинович (род. 1975) — бывший российский и австралийский легкоатлет, специализировавшийся в прыжках с шестом.
 Чистяков, Виктор Васильевич (1937—2006) — советский футболист, тренер.
 Чистяков, Виктор Иванович (1943—1972) — советский актёр и пародист.
 Чистяков, Виктор Феофанович (1906—1959) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.